New Orleans è una città statunitense e può anche riferirsi a:

Cinema
New Orleans, film statunitense del 1929 diretto da Reginald Barker.
La città del jazz (New Orleans), film statunitense del 1947 diretto da Arthur Lubin.

Edifici
 New Orleans – grattacielo di Rotterdam

Musica
New Orleans jazz, genere musicale.
New Orleans Records, casa discografica statunitense operante dal 1949 al 1978.